Ebara steht für:
 Ebara-gun, vom Altertum bis 1932 einen Kreis (gun) der ostjapanischen Provinz Musashi bzw. ab 1878 der Präfektur Tokio
 Ebara-machi, 1927 bis 1932 eine kreisangehörige Stadt (machi) in diesem Kreis, siehe Hirazuka (Tokio)
 Ebaramachi-eki, einen Bahnhof (eki) der Tōkyō Kyūkō Dentetsu im heutigen Stadtteil Nakanobu des Bezirks Shinagawa
 Ebara-ku, 1932 bis 1947 einen Bezirk (ku) der Stadt Tokio bzw. ab 1943 der Präfektur Tokio
 Ebara, einen heutigen Stadtteil des Bezirks Shinagawa der Präfektur Tokio, siehe Ebara (Shinagawa)
 Ebara Seisakusho, ein japanisches Maschinenbauunternehmen
 Ebara-mura, bis 1956 eine Dorfgemeinde (mura) im Kreis Onsen der westjapanischen Präfektur Ehime, siehe Ebara (Ehime)